Drugie zawody z cyklu Letniego Grand Prix w skokach narciarskich w sezonie 2016 odbyły się w Wiśle na skoczni im. Adama Małysza. Konkurs indywidualny rozegrano 23 lipca, natomiast kwalifikacje do niego dwa dni wcześniej. 22 lipca odbył się konkurs drużynowy.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Letniego Grand Prix w Wiśle była Agnieszka Baczkowska oraz, z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym był Gabrjel Gros, a jego asystentem – Thomas Hasslberger.

Wyniki 
Kwalifikacje (21.07.2016)

Konkurs drużynowy (22.07.2016) 

Konkurs Indywidualny (23.07.2016)

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2016
Letnie Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle
2016 w polskim sporcie